USS Bailey — название четырёх кораблей ВМС США, названных в честь Теодора Бейли.

 USS Baily (1861) — шхуна Береговой охраны.
 USS Bailey (TB-21) — миноносец, вступивший в состав флота в 1901 году. Переименован в 1918 году в Coast Torpedo Boat No. 8.
 USS Bailey (DD-269) — эсминец типа «Клемсон», вступивший в состав флота в 1919 году и переданный британскому флоту в 1940 году как HMS Reading.
 USS Bailey (DD-492) — американский эсминец типа «Бенсон», вступивший в состав флота в 1942 году.